Сезон 2022/2023 — 4-й сезон клуба «Звезда» в третьем по рангу дивизионе России, на основании лицензии «РФС II».

События 
2022 год
 4 июля Дмитрий Комбаров стал главным тренером команды (последний клуб — «Крылья Советов»).
 8 июля Комбаров принял участие в матче легенд «Зенита» против «Спартака» (2:0), в составе московского клуба.
 Перед началом сезона ушли: Левин, Ильин и Запалацкий в «Муром», Плотников, Ящук и Худогулов отправились в «Динамо-СПб», Троянов вернулся в «Зенит-2», Бычков в «Ессентуки». Пришли в аренду 6 игроков «Крыльев Советов»: Великородный, Герчиков, Никитенков, Панков,  и Салтыков, которые наряду с Елизаровым («Чертаново»),  («Локомотив») и Трухановым («Спартак-2») работают с футбольным агентом Павлом Андреевым. А также пришли: Губин («Динамо-Авто»), Евсютин (ЦСКА), Суконкин («Динамо-СПб») и Ходорченко из «Спартака-2».
 14 сентября впервые матч команды был показан федеральным телеканалом «Матч ТВ».
 В сентябре были подписаны — Зюзин из «Арсенал-2» (Тула) и Гуцал воспитанник академии донецкого «Шахтёр».
 23 сентября было объявлено, что новой ареной для домашних матчей «красно-черных» стал стадион «Кировец» в Кировском районе Санкт-Петербурга.

 26 сентября «Ленинградец» прервал беспроигрышную серию «пятиконечных» в первенстве страны которая с учётом прошлого сезона составила 13 матчей, а с учётом кубка страны 15 матчей.
 16 ноября «Звезда» впервые вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу, став единственным представителем второй лиги на столь поздней стадии турнира.
 3 декабря на матч звёзд Кубка России приглашены игроки клуба Великородный и Кудряшов.
 11 декабря команда ушла в отпуск.
 2023 год
 9 января Салтыков отправился на сборы с командой «Крылья Советов».
 11 января команда вышла из отпуска.
 12 января соглашения с Вартаняном, Галеевым, Губиным, Елизаровым и Казанским расторгнуты по обоюдному согласию сторон. 18 января объявлено об уходе Никитенкова, 26 января — Герчикова, 4 февраля — Великородного.
 15 января клуб принял участие в траурных мероприятиях скоропостижно скончавшегося в возрасте 56 лет Всеволода Блоха. С 2009 по 2016 годы Всеволод Моисеевич был первым главным тренером мужской команды «Звезда», завоевал с ней 24 чемпионских трофея.
 25 января команда отправилась на сборы в Сочи, которые пройдут на базе комплекса «Бархатные сезоны».
 31 января было объявлено о переходе в команду  из ЦСКА, проведшего первый сбор с командой «Крылья Советов».
 13 февраля — за две недели до матча кубка России, по мнению букмекерских компаний, явным фаворитом, являлся «Пари Нижний Новгород» (76%), в то время как «Звезда» являлись андердогом (9%).
 17 февраля было объявлено об аренде игрока московского «Спартака» Вит.Шитова, а 19 февраля — Смирнова из «Строгино». 20 февраля в команду перешли Коледин и Горяинов из «Зенита» СПб.
 21 февраля команду покинул Салтыков, а пришли Выскребенцев из команды «Слуцк», Карпов из липецкого «Металлурга», Шилов из «Спартака-2» и Бровчук из «Динамо-СПб». Российский футбольный союз удовлетворил заявление клуба об установлении отсутствия статуса «легионер» у футболиста Выскребенцева и прекратил дело в отношении клуба о регистрации футболиста .
 22 февраля команду покинул Игнатович.
 27 февраля команда сыграла матч ¼ финала FONBET кубка России.
 14 марта команду покинул Иванов.

Первенство 

 Первый этап (подгруппа 1). 2022

Статистика матчей

 Второй этап (группа А). 2023

Статистика матчей

Кубок России 

 Путь регионов

 призовые выплаты за участие в матчах кубка

 Как участник Пути регионов клуб заработал 8,4 млн. рублей, в том числе за матчи:
 2 раунда — 400 тыс. руб.;
 3–6 раундов — по 2 млн. руб. за каждый раунд.
 Как участник плей-офф клуб заработал 2,7 млн. рублей — за матч, сыгранный в нижней сетке плей-офф.

Товарищеские матчи

Женская команда

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Игроки покинувшие команду в зимнее трансферное окно

|-
|}
 тренерская статистика

Болельщики

Достижения 
 голы
  Максим Андреев забил  гол команды в профессиональных дивизионах.
 матчи
  команда проведёт  матч в профессиональных дивизионах.
 беспроигрышная серия игр

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 

Звезда
C2022